

Перень () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Сопот.

Перень () — село у Гинчештському районі.
 Перень () — село у Резинському районі.